

Geografia
Cavalcanti – quartiere della città di Rio de Janeiro (Brasile)

Persone
Cavalcanti – antica e importante famiglia fiorentina
Andrea Cavalcanti – scultore e architetto italiano
Claudia Cavalcanti – attrice e conduttrice televisiva italiana
Francesco Antonio Cavalcanti – arcivescovo cattolico italiano
Giovanni Cavalcanti – ciclista italiano
Giovanni Cavalcanti – storico italiano
Guido Cavalcanti – poeta e filosofo italiano
Ippolito Cavalcanti – cuoco e scrittore napoletano, importante monzù
Ursula Cavalcanti – attrice pornografica italiana

Pagine correlate
Giovanni Cavalcanti